Ekaterina Vasilieva peut faire référence à :
 Ekaterina Aleksandrovna Vasilieva (1976-), joueuse de water polo
 Ekaterina Vasilieva (1986-), patineuse artistique
 Yekaterina Vasilyeva (1945-), actrice russe
 , (1829-1877), actrice russe

Source de la traduction